Николай Щапов:
 Щапов, Николай Михайлович (1881—1960) — инженер-энергетик, конструктор и фотограф.
 Щапов, Николай Петрович (1896—1968) — российский учёный в области металловедения, педагог.